Metamorph steht für:

 Metamorphes Gestein, ein durch Metamorphose entstandenes Gestein
 Metamorphe Fazies
 Formwandler, ein mythisches Wesen

Siehe auch:
 Metamorphose (Mythologie)
 Metamorphose (Geologie)
 Metamorphose (Zoologie)
 Metamorphosen (Ovid)